«Приключения Плуто Нэша» () — американская фантастическая комедия Рона Андервуда. Съёмки начались 18 июня 2000 года и продолжались 79 дней. Мировая премьера картины состоялась 16 августа 2002.

Сюжет 
В 2080 году в Малой Америке на Луне бывший контрабандист Плуто Нэш помог другу-неудачнику, мечтавшему о карьере поп-звезды, выкупить у мафии замызганный бар. К 2087 году друг стал поп-звездой, а Плуто — хозяином самого модного ночного заведения во Вселенной.
В этот момент тут, на Луне, легализовали азартные игры, и клуб опять стал приманкой для мафии. Вскоре к Плуто приходят гангстеры во главе с Моганом. Моган требует продать ему заведение. В ответ на отказ негодяи начинают учинять всякие безобразия вроде покушений, взрывов и т. д., и Плуто вместе с друзьями не остается ничего иного, кроме как разыскать самого главного злодея и поговорить с ним по душам. В дальнейшем узнается что Моган в свою очередь помогает загадочному Рексу Крейтору осуществить коварный план захвата всей луны

В ролях

Съёмки 
Съемки фильма начались в апреле 2000 года и окончились в сентябре того же года. Бюджет картины составил 100 млн долл.

Критика 
Большинство отзывов были отрицательные. Rotten Tomatoes поставил этот фильм на семьдесят девятое место в 100 худших фильмов с рейтингом 6 % на Tomatometer. При бюджете в 100 млн долл. получил в мировом прокате всего 7 млн долл.

Фильм с треском провалился в прокате, собрав в первый уик-энд только 2 млн долл. В США сборы с проката DVD составили около 25 млн долл..

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2002 года
Фантастические комедии США
Фантастические фильмы Австралии
Кинокомедии Австралии
Фантастические фильмы 2002 года
Кинокомедии 2002 года
Комедийные боевики США
Фильмы-боевики Австралии
Фантастические комедии
Фильмы о Луне
Фильмы Warner Bros.
Фильмы Castle Rock Entertainment
Фильмы Village Roadshow Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы Австралии 2002 года